Judo i 48 kg for kvinder blev afholdt i Nippon Budokan den 24. juli 2021.

Resultater

Finale

Opsamling

Referencer 

Judo under sommer-OL 2020